Николай Христофор (Криштоф) Халецкий (около 1589 — 7 апреля 1653) — государственный деятель Великого княжества Литовского, воевода новогрудский (1650—1653), великий оружейный (мечник) литовский с 1615 года, староста алькеницкий, лейпунский и алитуский. Депутат Сейма. Литератор.

Биография 
Родился в семье подскарбия великого литовского Дмитрия Халецкого и Регины (урождённой Дыбовской).

Обучался в академии в Вильне. Затем отправился на длительный период в заграничное путешествие и учёбу. Слушал лекции в Лёвенском университете и парижской Сорбонне. После 12 лет проживания за пределами государства вернулся на родину.

Во время польско-шведской войны 1617—1618 годов собрал и выставил собственную хоругвь.

В своëм алькеницком старостве содержал кузницу и мастерскую по отливке пушек, которые поставлял литовской армии.

Восемнадцать раз избирался послом Сейма.

Творчество 
Николай Халецкий — автор многих трактатов и научных исследований. Своë первое литературное произведение — панегирик, посвящённый гетману Яну Замойскому, опубликовал в столице Франции в 1606 году.

Кроме того, издал:
 Alegorie (1618)
 Binarius Chalecianus sive duo manipuli liliorum (1642)
 Mikołaj Krzysztof z Chalca Chalecki, Kompendium retoryczne и др.

Литература 
 Halecki O. Mikołaj Krzysztof Chalecki // Polski Słownik Biograficzny. — Kraków, 1937. — T. III. — S. 251—252.

Николай Христофор
Родившиеся в 1550-е годы
Воеводы новогрудские
Мечники великие литовские
Депутаты Сейма Речи Посполитой
Участники Русско-польской войны 1609—1618 годов (поляки)
Писатели Польши
Писатели XVII века